Македонов — фамилия; имеет женскую форму Македонова.
 Македонов, Адриан Владимирович (1909—1994) — российский и советский литературовед, журналист, критик, историк литературы, ученый-геолог.
 Македонов, Николай Викторович (в монашестве Иосиф; род. 1964) — епископ Русской православной церкви, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский. 
 Македонов, Николай Николаевич (в монашестве Авель, в схиме Серафим; 1927—2006) — архимандрит, святогорец, послушник русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне.